Název Chválkov má více sídel:
 Chválkov (Mnich), část obce Mnich v okrese Pelhřimov
 Chválkov (Lípa), část obce Lípa v okrese Havlíčkův Brod
Podobný název má
Chvalkov, část obce Čížkrajice v okrese České Budějovice

Externí odkazy